Backup har flere betydninger:

Backup er et engelsk ord der kan oversættes til reserve. 
På dansk kan det referere til flere koncepter:

Informationsteknologi
Backup (software) - Apple Mac software
Backup & Restore - Microsoft Windows software
Backup software - software, der udfører denne funktion
 Sikkerhedskopi – kopering af data fra computer på eksterne medier.

Elektriske anlæg
 Nødgenerator – backup til strømforsyning.

Musik
Backup band - er et musikalsk ensemble, der ledsager en kunstner på en live-optræden eller på en optagelse.
Backing sanger - er en der synger i harmoni med en "forsanger"

Andre
 Frøbank – opbevaring af frø som sikkerhed ved katastrofer se f.eks. Svalbard Global Seed Vault.
 Lager – det at have et lager hvis uheld give en mangelsituation.
 Reservedunk – et prosaisk eksempel på backup.
 Militær reserve – backup af militære styrker.
 Backup – i f.eks. holdkampe hvor en ekstra forsvarslinie er backup.